Maar – termine tedesco che indica strutture poco rilevate

Persone 
 Dora Maar – fotografa, poetessa e pittrice francese di origine croata
 Gyula Maár – regista e sceneggiatore ungherese
 Marc de Maar – ex ciclista su strada olandese
 Stephen Maar – pallavolista canadese

Altro 
 BCM Europearms MAAR – fucile di precisione